Tarbagatai (auch Tarbaghatai) ist ein in Zentralasien und Ostsibirien verbreitetes Toponym:
 Tarbagatai-Gebirge, Gebirge in Ostkasachstan und Xinjiang (Volksrepublik China)

 Tarbaghatai (Ort), Dorf im Gebiet Ostkasachstan (kasachisch )

 Ortschaften in Russland (russisch ):
 Tarbagatai (Transbaikalien), Siedlung städtischen Typs in der Region Transbaikalien
 Tarbagatai (Burjatien, Chorinski), Dorf in der Republik Burjatien, Chorinski rajon
 Tarbagatai (Burjatien, Saigrajewski), Dorf in der Republik Burjatien, Saigrajewski rajon
 Tarbagatai (Burjatien, Tarbagataiski), Dorf in der Republik Burjatien, Verwaltungszentrum des Tarbagataiski rajon

 früherer russischer Name einer Stadt in Xinjiang (Volksrepublik China), siehe Tacheng (Stadt)
 früherer Name des umliegenden Gebietes (kasachisch Tarbağatay, uigurisch Tarbaƣatay), siehe Tacheng